Metamorphosis může být:
 Metamorphosis (album, Iron Butterfly), 1970
 Metamorphosis (album, The Rolling Stones), 1975
 Metamorphosis (album, Hilary Duffová), 2003